Дмитрий Иванович Данилов — воевода на службе у московского князя Василия III.

Происхождение и семья 
Дворянин из рода Нетшиных — XX колено от Рюрика. Род Нетшиных, происходя от князей Смоленских, княжеское достоинство утратил. Четвёртый из шестерых сыновей Ивана Данилова. Детей не имел.

Служба 
В 1522 году послан из Коломны в Рязань из-за угрозы нападения со стороны Крымского ханства. В 1533 году был приставом у ногайского царевича Ак-Девлета, служившего московскому князю.

Примечания

Литература 
 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия : в 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2005.

Фёдор Данилович
Воеводы